Paolo Bernardini (attore)
 Paolo Bernardini (storico)